Покритие може да се отнася за:

 покритие в материалознанието – тънък слой от материал върху различен материал
 покритие в телекомуникациите – зоната, в която е възможно приемането на сигнал от предавател
 покритие в астрономията е явление, при което отдалечен астрономически обект бива изцяло или частично закрит от друг, по-близък до наблюдателя.